Санта Круз ел Мирадор има више значења:

 Санта Круз ел Мирадор (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Круз ел Мирадор (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику